Враницький або Враніцкі () — прізвище чеського походження. Відомі носії:
 Антонін Враницький — чеський скрипаль і композитор
 Василь Враницький — декабрист
 Франц Враніцкі — австрійський політик

Чеські прізвища